Камчибеков — киргизская фамилия.

 Известные носители
 Камчибеков, Айты (1915 — ?) — Герой Социалистического Труда.
 Камчыбеков, Толобек Кадыралиевич (род. 1949) — общественный и научный деятель, доктор экономических наук, профессор, ректор Кыргызского экономического университета имени Мусы Рыскуловича Рыскулбекова.